Asia kan syfta på:

 Asia (provins) ‒ en romersk provins i Mindre Asien 
 Asia (musikalbum) ‒ ett album av Asia
 Asia (musikgrupp) ‒ en brittisk rockgrupp
 Asia (mytologi) ‒ en av okeaniderna i grekisk mytologi
 .asia ‒ toppdomän för webbplatser i Asien
 67 Asia ‒ en asteroid
 FSO Asia ‒ världens nu största oljetanker

Personer 
 Asia Argento (1975–), italiensk skådespelerska och fotomodell
 Asia Carrera (1973–), amerikansk porrskådespelerska
 Asia Nitollano (1998–), amerikansk sångerska och dansare
 Asia Vieira (1982–), kanadensisk skådespelare

Geografi

Tuvalu 

 Asia, ö i Nukulaelae-atollen,

Se även
Asien